António Manuel Vieira da Silva (Ílhavo, 11 de Julho de 1946) é um médico, poeta e cantautor português.

Nos anos 60 do século XX, enquanto estudante de Medicina em Coimbra participou activamente no movimento de renovação musical iniciado por Adriano Correia de Oliveira e José Afonso. Entre 1968 e 1976 gravou diversos discos. Foi director da revista Mundo da Canção e em 2002 publicou a colectânea de poesia Marginal - Poemas breves e cantigas.

Ligações externas 
 
 

Naturais de Ílhavo
Escritores de Portugal
Cantores do distrito de Aveiro